Charles Stephenson est un nom pouvant désigner:

 (1853-1924), joueur anglais de football
 (1865-1932), rameur d'aviron néo-zélandais
Charles Elwood Stephenson (1898-1965), homme politique canadien en Ontario
 (1929-2001), astronome américain
 (1940-1992), acteur et musicien américain
, magnat du pétrole et philanthrope américain

Voir aussi

Stephenson, Charles